Ла Бартолина има више значења:

 Ла Бартолина (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бартолина, Ерасмо Гутијерез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бартолина (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику